Emons ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Emons (* 1954), deutscher Mediziner

 Hendrik Emons (* 1956), deutscher Chemiker und Umweltforscher
 Petrus IV. Emons (1689–1751), Abt der Abtei Marienstatt
 Rudolf Emons (* 1945), deutscher Anglist

Emons steht für:

 Emons Spedition, deutsches Logistikunternehmen
 Emons Group, niederländisches Logistikunternehmen
 Emons Verlag, deutscher Buchverlag

Siehe auch:
 Emmons